

Geografia
 Australia
 Clifton – città del Queensland
 Regno Unito
 Clifton – parrocchia civile del Bedfordshire
 Clifton – distretto di Bristol
 Clifton – parrocchia civile di Cumbria
 Clifton – cittadina della Greater Manchester
 Clifton-on-Yore – parrocchia civile del North Yorkshire
 Clifton – distretto di Nottingham
 Clifton – località di Doncaster, South Yorkshire
 Stati Uniti
 Clifton – capoluogo della Contea di Greenlee, Arizona
 Clifton – census-designated place della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Clifton – census-designated place della Contea di Mesa, Colorado
 Clifton –  città della Contea di Franklin, Idaho
 Clifton – villaggio della Contea di Iroquois, Illinois
 Clifton – città della Contea di Washington, Kansas
 Clifton – città della Contea di Penobscot, Maine
 Clifton – città della Contea di Passaic, New Jersey
 Clifton – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Clifton – quartiere di Staten Island, New York
 Clifton – villaggio della Contea di Greene, Ohio
 Clifton – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Clifton – città della Contea di Wayne, Tennessee
 Clifton – città della Contea di Bosque, Texas
 Clifton – città della Contea di Fairfax, Virginia
 Clifton – città della Contea di Grant, Wisconsin
 Clifton – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Clifton – città della Contea di Pierce, Wisconsin
 Saint Vincent e Grenadine
 Clifton – centro abitato di Union Island
 Sudafrica
 Clifton – città del Municipio metropolitano di Città del Capo

Onomastica
 Clifton – prenome inglese
 Clifton – cognome inglese

Persone
 Adrian Clifton – calciatore montserratiano
 Elmer Clifton – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Frank M. Clifton, pseudonimo di Marion Benson Owens – sceneggiatrice, scrittrice e giornalista statunitense
 Howard Clifton – bobbista statunitense
 Jane Clifton – attrice, cantante, scrittrice e conduttrice radiofonica australiana
 Mark Clifton – scrittore statunitense di fantascienza
 Miss Clifton, pseudonimo di Emma Bell Clifton – sceneggiatrice e attrice statunitense
 Nat Clifton – cestista statunitense
 Scott Clifton – attore statunitense

Altro
 Tony Clifton – personaggio immaginario interpretato dal comico Andy Kaufman e da Bob Zmuda